Gwyneth Jones puede referirse a:
Gwyneth Jones (n. 1936), soprano dramática y cantante de ópera inglesa.
Gwyneth Jones (n. 1952), escritora inglesa adscrita a los géneros de la ciencia ficción, fantasía y literatura juvenil.